Název Račí potok má více vodních toků:

 Račí potok (přítok Bečvy) – pravostranný přítok Bečvy v okrese Přerov
 Račí potok (přítok Desné) – levostranný přítok Desné v okrese Šumperk
 Račí potok (přítok Jakubianky) – pravostranný přítok Jakubianky na Slovensku v okrese Stará Ľubovňa
 Račí potok (přítok Kladské Nisy) – pravostranný přítok Kladské Nisy v okrese Jeseník a v Opolském vojvodství v Polsku
 Račí potok (přítok Kočičího potoka) – levostranný přítok Kočičího potoka v okrese Liberec
 Račí potok (přítok Labe) – levostranný přítok Labe v okrese Děčín
 Račí potok (přítok Luhy) – pravostranný přítok Luhy v okrese Přerov
 Račí potok (přítok Modlanského potoka) – pravostranný přítok Modlanského potoka v okrese Teplice
 Račí potok (přítok Otavy) – pravostranný přítok Otavy v okrese Klatovy
 Račí potok (přítok Rokytné) – levostranný přítok Rokytné v okrese Třebíč
 Račí potok (přítok Ohře) – levostranný přítok Ohře v okrese Cheb a v Německu
 Račí potok (přítok Teplé Vltavy) – levostranný přítok Teplé Vltavy v okrese Prachatice